Dallara je nekdanje italijansko moštvo Formule 1, ki ga je ustanovil Gian Paolo Dallara in je v prvenstvu sodelovalo med sezonama  in . Najboljši rezultat moštva sta tretji mesti, ki sta ju dosegla Andrea de Cesaris na Veliki nagradi Kanade v sezoni 1989 in JJ Lehto na Veliki nagradi San Marina v sezoni 1991.

Dallara je v sedanjosti podjetje, ki proizvaja dirkalnike za več prvenstev formul. Najbolj znana prvenstva, v katerih dirkajo le z Dallarinimi dirkalniki, so IndyCar Series, Indy Lights ter Formula 2 in Formula 3.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1